Не следует путать со Старооскольским городским округом

Старооско́льский о́круг — административно-территориальная единица, входившая в состав Центрально-Чернозёмной области РСФСР в 1929—1930 гг. Административным центром округа был город Старый Оскол.

История 
14 мая 1928 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании на территории бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) с центром в городе Воронеже. Первоначально область была разделена на 11 округов и 178 районов.

18 сентября 1929 года был создан Старооскольский округ, состоявший из 13 районов. 8 районов отошли от упразднённого Воронежского округа, 3 - от Острогожского округа и по 1 району от Курского и Белгородского округов. 

В 1930 году существование округов было признано нецелесообразным и 23 июля 1930 года по постановлению ЦИК и СНК СССР окружное деление было упразднено. Старооскольский округ был ликвидирован, входившие в него районы стали подчиняться непосредственно областному центру ЦЧО.

Состав округа 
 Боброво-Дворский район
 Великомихайловский район (отошёл от Острогожского округа)
 Горшеченский район
 Землянский район
 Касторенский район
 Нижнедевицкий район
 Новооскольский район (отошёл от Острогожского округа)
 Скороднянский район (отошёл от Белгородского округа)
 Советский район (отошёл от Курского округа)
 Старооскольский район
 Чернянский район (отошёл от Острогожского округа)
 Шаталовский район
 Ястребовский район

Ссылки 
 Справка об изменении административно-территориального деления Воронежской области на сайте Архивной службы Воронежской области
 Староосколье в период 1921 - 1941 гг.
 Сведения по истории Белгородской области и Белгородского района на сайте Управления образования администрации Белгородского района   
 История Белгородской области на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области 
 Сведения по истории Курской области на официальном сайте администрации Курской области

Старо
Исторические административные единицы и территории Белгородской области